Porter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Porter House (Mississippi), ID-Nr. 86001702
 Porter House (New York), ID-Nr. 97000091
 Porter House (Tennessee), ID-Nr. 73001789

Siehe auch:
 Potter House